Тихая пристань

 «Тихая пристань» — советский кукольный мультфильм, снятый режиссёром А. Карановичем в 1957 году.
 «Тихая пристань» — американская телевизионная мыльная опера, транслировавшаяся в 1979—1993 годах на канале CBS.
 «Тихая пристань» — правовой термин.